Baloji peut-être :
 Baloji, un rappeur belge d’origine congolaise ;
 Sammy Baloji, un photographe congolais (Congo-Kinshasa).